Het Wheelchair Tennis Masters-toernooi van 2022 vond plaats van 30 oktober tot en met 6 november 2022 in de Nederlandse stad Oss. Het was de 28e editie van het toernooi dat beschouwd wordt als het officieuze wereldkampioenschap in het rolstoeltennis. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Het toernooi bestond uit twee delen:
 NEC Wheelchair Singles Masters (enkelspel)
 ITF Wheelchair Doubles Masters (dubbelspel)

Beide delen kenden drie categorieën deelnemers: mannen, vrouwen en quad-spelers. In elk van de zes aldus ontstane toernooi-onderdelen werd eerst een groepsfase (round robin) afgewerkt, waarna een eliminatiefase (knock-out) volgde.

Enkelspel

Mannen 
Deelnemers aan de groepsfase:
(ranglijstpositie per 31 oktober 2022)
  Alfie Hewett
  Shingo Kunieda
  Gustavo Fernández
  Nicolas Peifer afgemeld
  Tokito Oda
  Takuya Miki
  Ruben Spaargaren afgemeld
  Tom Egberink
  Martín de la Puente
  Joachim Gérard

Eliminatiefase

Vrouwen 
Deelneemsters aan de groepsfase:
(ranglijstpositie per 31 oktober 2022)
  Diede de Groot
  Yui Kamiji
  Aniek van Koot
  Zhu Zhenzhen
  Kgothatso Montjane
  Jiske Griffioen
  Lucy Shuker
  Momoko Ohtani

Eliminatiefase

Quads 
Deelnemers aan de groepsfase:
(ranglijstpositie per 31 oktober 2022)
  Niels Vink
  Sam Schröder
  David Wagner
  Andy Lapthorne
  Heath Davidson
  Donald Ramphadi
  Robert Shaw
  Ymanitu Silva

Eliminatiefase

Dubbelspel

Mannen 
Deelnemers aan de groepsfase:
  Martín de la Puente en  Gustavo Fernández 
  Alfie Hewett en  Maikel Scheffers 
  Tom Egberink en  Ruben Spaargaren 
  Daisuke Arai en  Kouhei Suzuki 
  Ben Bartram en  Tokito Oda 
  Frederic Cattaneo en  Guilhem Laget 
  Casey Ratzlaff en  Dahnon Ward 
  Martin Legner en  Enrique Siscar Meseguer 

Eliminatiefase

Vrouwen 
Deelneemsters aan de groepsfase:
  Diede de Groot en  Aniek van Koot 
  Lucy Shuker en  Zhu Zhenzhen 
  Yui Kamiji en  Kgothatso Montjane 
  Macarena Cabrillana en  María Florencia Moreno 
  Jiske Griffioen en  Momoko Ohtani 
  Pauline Déroulède en  Katharina Krüger 

Eliminatiefase

Quads 
Deelnemers aan de groepsfase:
  Sam Schröder en  Niels Vink 
  Ymanitu Silva en  David Wagner 
  Heath Davidson en  Robert Shaw 
  Andy Lapthorne en  Donald Ramphadi 

Finale

Externe links 
 Toernooischema ITF
 Ranglijst ITF
 2022 ITF Wheelchair Tennis Masters, Sportcentrum de Rusheuvel – Oss

ITF-toernooi in 2022